Het Macedonisch voetbalelftal probeert via kwalificatiewedstrijden deelname af te dwingen aan de eindrondes van wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen. Tussen 1991 en februari 2019 kwam het elftal uit onder de naam Macedonië, vanaf 2019 onder de naam Noord-Macedonië.

Daarnaast wordt regelmatig een vriendschappelijke interland gespeeld. Onderstaand de uitslagen en eindstand per kwalificatie en de uitslagen van de gespeelde vriendschappelijke interlands.

EK / WK

EK 1996

WK 1998

EK 2000

WK 2002

EK 2004

WK 2006

EK 2008

WK 2010

EK 2012

WK 2014

Vriendschappelijke wedstrijden

1993-1999

2000-2009

2010-heden

Zie ook 
 Macedonisch voetbalelftal